Ім, або помилково Лім () — корейське прізвище.
 Ім Да Вон — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Ім На Йон — південнокорейська співачка та акторка.
 Ім Нам Гюн — південнокорейський плавець.
 Ім Се Мі — південнокорейська акторка.
 Ім Син Хві — північнокорейський футболіст.
 Ім Сі Ван — південнокорейський співак і актор.
 Ім Су Хян — південнокорейська акторка.
 Ім Су Чон — південнокорейська тхеквондистка.
 Ім Су Чон — південнокорейська акторка.
 Ім Тон Хьон — південнокорейський лучник.
 Ім Юна — південнокорейська акторка і співачка.
 Лім Йо Хван — корейський професійний геймер.
 Лім Сон Бін — південнокорейський репер, МС та продюсер, який виступає під псевдонімом Beenzino.
 Лім Хе Джун — південнокорейський шорт-трековик.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища